Wehrhafte Schweiz ist der Titel folgender Filme:

 Wehrhafte Schweiz (1939), Schweizer Spielfilm von Hermann Haller
 Wehrhafte Schweiz (1964), Schweizer Kurzdokumentarfilm von John Fernhout